Józef Winkowski (1851-1937), nauczyciel
 Józef Winkowski (1888-1951), duchowny rzymskokatolicki